«PeR» — латвийская поп и битбокс группа, основанная в 2007 году. Группа состоит из двух участников: Ральфа Эйландса и Эдмунда Расманиса. Название группы на английский переводится как «Please Explain the Rhythm» («Пожалуйста, объясните Ритм»).

Первоначальный состав составляли — Ральф Эйландс, Эмилс Вегнерс и Петерис Упениекс. Вегнерс покинул группу в 2007 году, и его заменил Эдмундс Расманис.

21 июля 2007 года группа впервые появилась и выступила на латвийском музыкальном фестивале Dziesma manai paaudzei.

Евровидение 2013 
16 февраля 2013 года группа была выбрана представлять Латвию на популярном конкурсе песни «Евровидение 2013» с песней «Here We Go».

Дискография

Альбомы 
 2012 — PeR

Синглы 
 2009 — Bye, Bye
 2009 — Bums
 2010 — Like a Mouse
 2010 — Līdzsvarā
 2011 — Go Get Up
 2011 — Mazajām Sirsniņā
 2012 — Disco Superfly
 2013 — Sad Trumpet
 2013 — Here We Go

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Музыкальные коллективы Латвии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Участники «Евровидения-2013»
Представители Латвии на «Евровидении»